Andreasbrunnen ist der Name folgender Brunnenanlagen:

 Andreasbrunnen (Deidesheim), Brunnenanlage in Deidesheim (Rheinland-Pfalz)
 Andreasbrunnen (Freising), Brunnenanlage in Freising (Oberbayern)
 Andreasbrunnen (Kamenz), Brunnenanlage in Kamenz (Sachsen)
 Andreasbrunnen (Stadtsteinach), Brunnenanlage in Stadtsteinach (Oberfranken)